HLD steht für:
 Institut Hochfeld-Magnetlabor Dresden
 Henderson Land Development
 Highland (Council Area) (ISO-3166-2-Code GB), Council Area in Schottland
 Hulunbuir Hailar Airport (IATA-Code), Flughafen von Hulun Buir, autonomes Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Grampian Flight Centre (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

Hld steht für:
 Hoheslied

hld steht für:
 Duan (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache entlang der laotisch-vietnamesischen Grenze

Abkürzung